Кротков — русская фамилия. Имеет женскую форму Кроткова.

Известные носители:
 Кротковы — русский дворянский род.
 Кротков, Алексей Иванович (в монашестве Иаков; 1810—1885) — епископ муромский.
 Кротков, Анатолий Иванович (род. 1948) — российский дипломат.
 Кротков, Аполлон Семёнович (1848—1917) — историк флота.
 Кротков, Валентин Витальевич (род. 1991) — российский волейболист.
 Кротков, Валерий Семёнович (1846—1914) — очеркист.
 Кротков, Василий Тихонович  (1887—1971) — советский учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Кротков, Валерий Семёнович (1846—1914) — очеркист.
 
 Кротков, Евгений Сергеевич (1913—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Ставропольского краевого исполнительного комитета.
 
 Кротков, Дмитрий Константинович (1871—1942) — священник, регент архиерейского хора кафедрального собора г. Рязани, педагог.
 Кротков, Сергей Дмитриевич (1914—2002) — хоровой дирижёр, композитор, педагог.
 Кротков, Фёдор Григорьевич (1896—1983) — советский гигиенист, академик АМН СССР, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор медицинской службы, Герой Социалистического Труда.
 Кротков, Юрий Васильевич (1917—1982) — драматург.

 Кроткова, Елена Николаевна (род. 1973) — белорусский врач и политик, член Совета Республики 6-го созыва (с 2016).
 Кроткова, Наталья Викторовна (род. 1992) — российская волейболистка.
 Кроткова, Христина Павловна (1904-1965) — русская поэтесса первой волны эмиграции, участник поэтической группы пражский «Скит».